Beebe ist der Name mehrerer

Personen:
 Chad Beebe (* 1994), US-amerikanischer Footballspieler
 Charles William Beebe (1877–1962), US-amerikanischer Zoologe und Tiefseeforscher
 Dion Beebe (* 1968), australischer Kameramann
 Don Beebe (* 1964), US-amerikanischer Footballspieler
 Ford Beebe (1888–1978), US-amerikanischer, Regisseur, Drehbuchautor und Produzent
 George M. Beebe (1836–1927), US-amerikanischer Politiker
 Helen Beebe (1908–1989), amerikanische Gehörlosenpädagogin
 Mike Beebe (* 1946), US-amerikanischer Politiker
 Troy Beebe (* 1962), US-amerikanischer Rennfahrer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Beebe (Arkansas), im White County
 Beebe (Michigan), im Gratiot County
 Beebe (Montana), im Custer County
 Beebe (Ohio), im Athens County
 Beebe (South Dakota), im Edmunds County
 Beebe (Washington), im Douglas County
 Beebe (West Virginia), im Logan County
 Beebe (Wisconsin), im Douglas County
 Beebe Plain, im Orleans County, Vermont
 Beebe River, im Grafton County, New Hampshire
 Beebetown, im Medina County, Ohio

Sonstiges:
 Beebe Brook, Fließgewässer im Litchfield County, Connecticut
 Beebe Fork, Fließgewässer im Madison County, Montana
 Beebe River (Pemigewasset), Fließgewässer im Grafton County, New Hampshire
 Beebe Run, Fließgewässer im Cumberland County, New Jersey
 Beebe Mine, Mine im El Dorado County, Kalifornien
 Beebe Street Memorial Park, Park im Macomb County, Michigan
 Western Motor Truck & Vehicle Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Beebe
 Baldwin & Beebe, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

im NRHP gelistete Objekte:
 Beebe and Runyan Furniture Showroom and Warehouse, in Omaha, Nebraska, ID-Nr. 98000895
 Beebe Estate, in Melrose, Massachusetts, ID-Nr. 81000116
 Beebe Homestead, in Wakefield, Massachusetts, ID-Nr. 89000667
 Beebe House, in Platteville, Wisconsin, ID-Nr. 79000078
 Beebe Jail, in Beebe, Arkansas, ID-Nr. 91001251
 Beebe Railroad Station, in Beebe, Arkansas, ID-Nr. 79000465
 Beebe Theater, in Beebe, Arkansas, ID-Nr. 91001265
 Beebe Windmill, in Bridgehampton, New York, ID-Nr. 78001918

Siehe auch:
 Beebe Island
 Beebe Lake
 Bebe (Begriffsklärung)
 Bebee
 Beebee